

Sigle 
 Edema maculare cistoide
 Electromagnetic Compatibility – compatibilità elettromagnetica

Aziende 
EMC – azienda editoriale
EMC Corporation – azienda informatica
EMC Eurasia Motor Company – casa automobilistica italiana

Musica 
 eMC – gruppo musicale hip hop statunitense
 E.M.C. – canzone di Hawkwind, contenuta nell'album discografico The Xenon Codex del 1988
 EMC Records – etichetta discografica